Leezen peut faire référence à :
 Leezen, commune allemande de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Leezen, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein.